Harald Bartol – ex pilota motociclistico austriaco
 Tilen Bartol – saltatore con gli sci sloveno
 Vladimir Bartol – scrittore sloveno
 Bartol – costruttore di motori motociclistici da corsa
 Bartol – sinonimo di fenobarbital, un barbiturico